Battistini ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Battistini (1953–2008), italienisch-schweizerischer Bildhauer, Zeichner und Sportler
 Dillon Battistini (* 1977), britischer Rennfahrer
 Giacomo Battistini, italienischer Kirchenmusiker im 17. und 18. Jahrhundert
Graziano Battistini (1936–1994),  italienischer Radrennfahrer. 
 Manuel Battistini (* 1994), san-marinesischer Fußballspieler
 Mattia Battistini (1856–1928), italienischer Opern- und Konzertsänger
 Maurizio Battistini (* 1957), san-marinesischer Skirennläufer
 Sergio Battistini (* 1963), italienischer Fußballspieler